Praesagittifera är ett släkte av plattmaskar. Praesagittifera ingår i familjen Convolutidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Praesagittifera